

Anno 
 557 o 557 a.C.

Codici 
 557 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ondřejov, nella Repubblica Ceca

Matematica 
 557 – numero